Misaqqat bezeichnet:
 Misaqqat (Bucht, Sermilik), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Misaqqat (Bucht, Sipportooq), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland